Le mot chausson est employé dans les domaines suivants :
 en habillement, un chausson est une chaussure d'intérieur ;
 en pâtisserie, 
 un chausson est un type de viennoiserie ;
un chausson aux pommes un petit feuilleté de forme rectangulaire contenant le même type de garniture que dans la tarte aux pommes ;
un chausson au sérac est une spécialité de carnaval en Suisse ;
 en sport, le terme chausson est également employé comme synonyme de savate.
 dans le monde de l'entreprise 
Chausson, entreprise française de camping-car.
 Chausson, entreprise française de carrosserie.
Chausson, entreprise française de distribution de matériaux de construction

Patronyme 
 Jacques Chausson (1618-1661), écrivain français.
 Ernest Chausson (1855-1899), compositeur français.
 Anne-Caroline Chausson (1977-), douze fois championne du monde de VTT et championne Olympique de BMX aux jeux de Pékin (2008).